Endorfinok, endogén opioid peptidek
 Endorfin, felvidéki magyar alternatív rock zenekar